Turati ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Turati (* 1997), italienische Tennisspielerin
 Antonio Maria Turati († 1650), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Augusto Turati (1888–1955), italienischer faschistischer Politiker, Degenfechter, Journalist, Sportjournalist und Sportfunktionär
 Bianca Turati (* 1997), italienische Tennisspielerin
 Emilio Turati (1858–1938), italienischer Insektenkundler
 Ercole Turati (1829–1881), italienischer Bänker und Ornithologe
 Filippo Turati (1857–1932), italienischer Jurist, Soziologe, Dichter und Politiker
 Marcela Turati (* 1974), mexikanische Journalistin